Plaats in Indonesië
 Kanoman (Panjatan), een plaats in het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Kanoman (Semaka), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Kanoman (Cibeber), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
Anders
 Kanoman (sultanaat), een voormalig sultanaat in Indonesië